L'obra completa de Vicent Andrés Estellés en deu volums ha estat publicada per Edicions Tres i Quatre (València) entre els anys 1972 i 1990. El contingut dels volums és aquest:

Volum 1. Recomane tenebres (1972)
 Introducció. Nota –provisional i improvisada– sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés, per Joan Fuster
 La nit
 El primer llibre de les èglogues
 El gran foc dels garbons
Volum 2. Les pedres de l'àmfora (1974)
 Llibre d'exilis (1956)
 L'incert presagi (1956-1957)
 Mort i pam (1956-1957)
 L'engan conech (1959-1961)
 Homenatge il·lícit a Lluís Milà (1961)
 Epitafis (1962)
 Quadern de 1962
 Colguen les gents amb alegria festes (1963)
 Quadern per a ningú (1963)
 Ritual (1963)
 Rosa de nit (1963)
 Després de tot (1966)
 Renana (1960-1967)
 La fira del vent (1960-1967)
 Horacianes (1963-1970)
Volum 3. Manual de conformitats (1977)
 Primer llibre de les odes 
 Els amants (1968)
 Les acaballes de Catul 
 Ora marítima
 Per a tota la mort (1963)
 A mi acorda un dictat 
 Primera audició
Volum 4. Balanç de mar (1978)
 Temps de dolor (1970-1975)
 I. Cor de la fosca
 II. Navegacions dubtoses
 III. Ram de vidres
 Quatre poemes (1971-1975)
 Antonio Machado
 Federico García Lorca
 R. I. P.
 Sàfica
 Ram de vent (1972)
 Apartament de novembre (1977)
 L'arnat (1970)
 Cant de Vicent (1970-1972)
 Taula parada (1970-1972)
 Cercles del Russafí (1972-1973)
Volum 5. Cant temporal (1980)
 Cant temporal (1973-1975)
 Pedres de foc (1975)
 Vida secreta (1975)
 Quadern de baladres
 L'abandó
 Claus
 Dunes
 Geòrgica
 Nèstor
 Progrés de la llum (c. 1973)
 Elegia (1977)
 La pallissa
 El molí
 Burjassot, Teulada
 L'amant (1977)
 Escrits del castell
 Molí de l'any
 Prat de la Mola (1975)
Volum 6. Les homilies d'Organyà (1981)
 Ciutat a cau d'orella (1953)
 Ciutat que s'endevina
 Ciutat que es veu
 Ciutat que se sap
 Donzell amarg 
 Donzell amarg
 La terra eixuta
 El marge de la séquia
 La platja, en setembre
 Balada de Veroni
 L'hotel París (1954)
 L'entreacte (1954)
 Testimoni d'Horaci (1954)
 El monòleg (1956)
 L'inventari clement
 La clau que obri tots els panys
 Coral romput (1957)

Volum 7. Versos per a Jackeley (1982)
 L'amant de tota la vida
 El pròleg
 L'amant de tota la vida
 Passen els dies pel carrer
 Amb un vers de Françoise Hardy
 Coral d'una primavera
 Estams de la pols
 A Mahalta
 Versos per a Jackeley
 Et porte un record, avui que et cases
 Divina comèdia
 Els ferros del poema
 De quan Joan Fuster i l'Estellés...
 Exili d'Ovidi
 Els homenatges anònims
 Llibre primer: pròleg
 Llibre segon: el relat
 Llibre tercer: afirmació de l'odi
 Llibre quart: cants de mort
 Llibre cinqué: fragments
 Llibre sisé: diàlegs amb el seu membre
 Llibre seté: pòntiques

Volum 8. Vaixell de vidre [a l'interior consta La nau de vidre] (1983)
 Lletres de canvi (1969)
 Sonets mallorquins (c. 1968)
 Crònica mallorquina (c. 1968)
 Sonets a Jackeley 
 Jackeley
 Elegies europees
 Coral del meu poble
 Dies gastats
 Epístola avortada al meu amic Josep Maria Llompart
 Saló
 Els camins de la llibertat
Volum 9. La lluna de colors (1986)
 L'ofici de demà
 Hamburg
 Antibes
 Manual del malalt perfecte
 Festes llunyanes (1978)
 Tres històries dels reis d'Orient (c. 1960)
 Per terres de Castelló
 D'açò se'n deia «plafons» en temps de Rubén Darío i Santos Chocano
 El corb (1978)
 Homenatge a Baudelaire
 Homenatge a Paul Éluard
 Homenatge a Picasso
 Homenatge a Apollinaire
 Cançó del temps
 Dic amor
 Boix, Heras i Armengol (1973)
Volum 10. Sonata d'Isabel (1990)
 Festes bucòliques
 Gentil burgesa
 Àvida dama
 Al company assassinat a Elda
 Cantata del País Valencià
 Cantata de Castelló de la Plana
 Elegia al Palau dels Reis de València
 Tancat d'Aleixandre
 Sis sonets
 Quadern públic i notori
 Poemes esparsos
 Sonata d'Isabel
 Epíleg provisional a l'obra completa de Vicent Andrés Estellés, per Jaume Pérez Montaner

Llistes d'obres literàries